

Cinema 
 Ad alto rischio (High Risk) – film del 1981 diretto da Stewart Raffill

Letteratura 
 Ad alto rischio (Risks) – romanzo di Patrice Bloom
 Ad alto rischio (Hot Target) – romanzo di Suzanne Brockmann del 2004